Иосиф Тибо-Бриньоль:
 Тибо-Бриньоль, Иосиф Иосифович, также Осип Осипович (1851—1920), — российский горный инженер, известный вкладом в развитие промышленности Урала.
 Тибо-Бриньоль, Иосиф Францевич (1820—1895) — российский архитектор, академик архитектуры, городовой архитектор Орла.